Criollo – gruppo etnico
 Criollo – razza equina
 Criollo – tipo di tabacco
 Criollo – varietà di cacao